Holly Cook-Tanner  est une ancienne patineuse artistique américaine. Elle a gagné la médaille de bronze aux championnats du monde de patinage artistique de 1990.

Biographie

Carrière sportive

Palmarès

Notes et références

Liens externes 
 

Cook, Holly
Date de naissance non renseignée (XXe siècle)